Le tournoi de tennis de Buenos Aires 2009 a eu lieu du 16 au , et a été remporté par Tommy Robredo.

Faits marquants 
 Tommy Robredo remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Juan Mónaco. Il emporte ainsi son  titre ATP en simple.
 En double, Marcel Granollers et Alberto Martín s'imposent en finale face à Nicolás Almagro et Santiago Ventura. Il s'agit du  en double pour Granollers et du  pour Martín.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Buenos Aires
ATP 2009
Sport en Argentine en 2009
Tennis en février 2009